Niemcy:
 Weisenau – okręg administracyjny Moguncji

Zobacz też:
 Weißenau